Graphoderus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1833. Graphoderus ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dykare
Graphoderus